Kloster Eldena ist der Name zweier Klöster in Mecklenburg-Vorpommern:

 Kloster Eldena (Vorpommern) in Greifswald, Ortsteil Eldena
 Kloster Eldena (Elde) in Eldena an der Elde